Камкино — деревня в Московской области, расположенная в границах городского округа Домодедово. 

До 2005 г. деревня относилась к Ямскому сельскому округу. Расположена на берегу реки Пахры.

На территории деревни находится один из входов в систему искусственных пещер-каменоломен, известных под названием Кисели.

Известные уроженцы 
 Зорин, Александр Васильевич (1907—1994) — советский военный деятель, генерал-лейтенант береговой службы.

Населённые пункты городского округа Домодедово